Watts (Los Angeles)
Watts (Oklahoma)
Watts Community
Watts Mills

Outros
1798 Watts
Watt

Desambiguações de topônimos